В отборочном турнире Кубка Азии 2015 года приняли участие команды 20 стран, сражаясь за 11 путёвок в финальный турнир в Австралии по отборочной системе АФК.

Кроме разыгрываемых 11 путёвок автоматически получили путёвки:
  — 1-е место на Кубке Азии 2011 года.
  — 2-е место на Кубке Азии 2011 года и как хозяин чемпионата.
  — 3-е место на Кубке Азии 2007 года.
  — победитель Кубка вызова АФК 2012 года.
  — победитель Кубка вызова АФК 2014 года.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубки Азии по футболу
Азия
Азия